

België 
 Heilige Kruisvindingskerk (Achel)
 Heilige Kruisvindingskerk (Mal)

Nederland 
 Heilige Kruisvindingskerk (Odiliapeel)

Heilige Kruisvindingskerk